Никша Стефанини (Задар, 9. октобар 1905 — Минхен, 4. јул 1973) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Не окрећи се сине  || Шеф усташке надзорне службе (као Н. Стефанини)
|-
| 1956. || У мрежи  || Силвио
|-
| 1957. || Само људи  || Др. Жарко Мирковић
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана  || Давид
|-
| 1958. || -{La tempesta}-  || Белобородов
|-
| 1959. || -{Agi Murad il diavolo bianco}-  || Гоанзало
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || -{La furia dei barbari}-  || Шонак (као Никола Стефанини)
|-
| 1961. || -{La schiava di Roma}-  || Модиус (као Никола Стефанини)
|-
| 1961. || Срећа долази у 9  || Писац, манијак ноћних шетњи
|-
| 1961. || -{Il ratto delle sabine}-  || /
|-
| 1961. || -{Sansone}-  || /
|-
| 1962. || -{La furia di Ercole}-  || Робур (као Ник Стефанини)
|-
| 1962. || -{Col ferro e col fuoco }-  || /
|-
| 1962. || -{Il capitano di ferro}-  || /
|-
| 1962. || -{Anno 79: La distruzione di Ercolano}-  || Валериус (као Ницола Стефанини)
|-
| 1962. || -{Il vecchio testamento}-  || /
|-
| 1963. || -{Winnetou}-  || Булок
|-
| 1964. || Аутобиографија утопљенице ТВ филм || /
|-
| 1966. || -{La vie de château}-  || Герман Генерал
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци ТВ филм || Филип Тудор, Фебин отац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Наше мало мисто ТВ серија || Исељеник
|-
| 1973. || Крхка играчка ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1905.
Умрли 1973.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Задрани